Le terme Frichet peut se référer à:

Personnes

 Michel Frichet, un producteur de cinéma et de films et séries pour la télévision.
 Simon Frichet (Abbé), prêtre catholique qui exerça son ministère au Canada, au .

Toponymes
 
 Rivière Frichet, un affluent du littoral Est de la baie d'Hudson, dans la péninsule de l'Ungava, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.